Giuseppe Tarozzi (1866-1958) – filosofo e docente universitario italiano
Giuseppe Tarozzi (m. 1945) – presbitero italiano, vedi Uccisione di ecclesiastici in Italia nel secondo dopoguerra#Emilia